Beetle, signifiant scarabée en anglais, peut faire référence à :
 Beetle, un personnage de dessin animé ennemi de Spider-Man,
 Blue Beetle, un super-héros,
 Blue Beetle, film d'Angel Manuel Soto inspiré du super-héros ci-dessus
 Volkswagen Beetle, une voiture des années 2010,
 Volkswagen New Beetle, une voiture des années 2000,
 Beetle Bailey, un comic strip humoristique américain

Voir aussi
 The Beatles, un groupe musical britannique
 Beetlejuice, un film américain